České příjmení Vážný  má více nositelů:

 František Vážný (1868–1941), český soudce, druhý prezident Nejvyššího soudu, teoretik v oblasti občanského práva procesního
 Jan Vážný (1891–1942), profesor římského práva na právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně

Externí odkazy